Koreański F.A. Cup (kor. 대한민국 FA컵) jest głównym pucharem narodowym w piłce nożnej w Korei Południowej.

Zdobywcy Pucharu Korei

Zobacz też 
 K-League

Korea Południowa
Rozgrywki piłkarskie w Korei Południowej